Трифоновка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Трифоновка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Трифоновка — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Трифоновка — село в Северном районе Оренбургской области.
 Трифоновка — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Украина 
 Трифоновка — село в Великоалександровском районе Херсонской области.